Falsuri steht für folgende Orte in Bolivien:

 Falsuri (Quillacollo), in der Provinz Quillacollo
 Falsuri (Ayopaya), in der Provinz Ayopaya